Les Mystères de Londres (1843-4), roman feuilleton de Paul Féval ;
 Mystères de Londres (1934), film américain d’Alexander Hall ;
 Les Mystères de Londres (1961), film allemand de Alfred Vohrer ;
 Les Mystères de Londres (2016), série canado-britannique de David Titcher et David Hoselton ;
 Sherlock Holmes : Les Mystères de Londres (2010), film américain de Rachel Goldenberg.